Fermín Bohórquez peut être :
 Fermín Bohórquez Escribano (né en 1933), rejoneador espagnol ;
 Fermín Bohórquez Domecq (né en 1970), rejoneador espagnol, fils du précédent '
 Fermín Bohórquez, éleveur de taureaux de combat.
Homonymie
Homonymie de patronyme